Kuup Akua bezeichnet:
 Kuup Akua (Fjord), Fjord im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Kuup Akua (Fluss), Fluss im Distrikt Nuuk, Grönland